51. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 6–7 lutego 1993 roku w stolicy Niemiec, Berlinie. Zawodniczki startowały na sztucznym torze w hali Sportforum Hohenschönhausen. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz trzeci z rzędu wygrała Niemka Gunda Niemann-Kleemann. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 12-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 16 krajów. Sklasyfikowanych zostało 30.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1993 w sportach zimowych
1993 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Berlinie